Сэмми Роудс () — американская порноактриса. После нескольких съемок с мужчинами, Роудс решила сниматься только в лесбо-сценах. «Я поняла, что много пила и была незрелой. Но под влиянием Skooby (её агента), я научилась заботиться о себе физически и умственно. Я научилась брать на себя ответственность за все мои действия, решила все проблемы в своей жизни, и я теперь здоровей и счастливей, чем когда бы то ни было в своей жизни». В 2010 году снялась в клипе «Gives You Hell» группы The Inevitable Backlash.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль на avn.com

Порноактрисы США